Турнир у одбојци за жене на Олимпијским играма у Пекингу 2008. је одржан у периоду од 9. августа до 23. августа у Дворани спортова у Пекингу.

Систем такмичења 

На турниру је играло 12 екипа, које су биле подељене у две групе по шест, у којима се играло по једноструком бод систему (свако са сваким једну утакмицу). Прве четири екипе из сваке групе ишле у четвртинале, које се игрло по куп систему, где се унакрсно састају А1:Б4, А2:Б3, А3:Б2, А4:Б1. Победници ових сусрета пласирали су се у полуфинале по истом распореду (унакрсно).

За турнир су биле пласирале следеће репрезентације:

Групе

Победници

Резултати

Група А

Табела групе А

Група Б

Табела групе Б

Четвртфинале

Полуфинале

Утакмица за 3. место

Финале

Коначни пласман учесника

Појединачне награде 
 Најкориснији играч (МВП) — Логан Том 
 Најбољи поентер — Логан Том 
 Најбољи нападач - Росин Калдерон 
 Најбољи блокер - Ерика Араки 
 Најбољи сервер — Жанелис Сантос 
 Најбиљи играч у одбрани — На Жанг 
 Најбољи дизач — Фофао 
 Најбољи примач — Сухонг Жу 
 Најбољи либеро - Фаби

Састави екипа победница

Спољашње везе 
 Званичне стране ФИВБ
 Резултати

Одбојка за жене на олимпијским играма
Спортови на Летњим олимпијским играма 2008.
Одбојка на Летњим олимпијским играма 2008.